Wall kan syfta på följande:

Personer
 Wall – efternamn och personer med namnet

Geografi

Storbritannien 

 Wall, Northumberland, ort i England, 
 Wall, Staffordshire, ort i England,

USA 

 Wall (ort i USA, Pennsylvania), Allegheny County, 
 Wall (ort i USA, South Dakota), Pennington County, 

Robotskapade USAförgreningar